Time Machine – w języku polskim wehikuł czasu
 Time Machine – aplikacja systemu Mac OS X Leopard
 Time Machine – album Joego Satrianiego
 Time Machine – album grupy jazzowej Old Metropolitan Band
 Time Machine – film z 1992 roku